

AYE 
AYE peut désigner :
 .

Aye 
Aye peut désigner :
 Aye, une section de la ville belge de Marche-en-Famenne située en Région wallonne ;
 Aye ou Ayere, une langue nigéro-congolaise qui est parlée au Nigeria dans l'État de Kwara ;
 Aye  († vers 714), ou Aya, Agia, Aghia, moniale à Mons en Hainaut belge ; sainte chrétienne fêtée le 18 avril ou le 20 avril.